Slovo doplněk může mít více významů:

 doplněk (větný člen) – rozvíjející větný člen
 doplněk množiny – pojem z teorie množin
 bitový doplněk – bitová operace, převrácení všech bitů v bajtu najednou, např. operátorem ~ (tilda) v jazyku C
 jedničkový doplněk a dvojkový doplněk – dva principy reprezentace záporných celých čísel na počítačích
 Doplněk (nakladatelství) – nakladatelství se sídlem v Brně
 doplněk stravy – zvláštní potraviny schopné doplnit organismu chybějící živiny
 dvojkový doplněk – způsob kódování záporného čísla ve dvojkové soustavě
 plugin – dodatečné moduly rozšiřující funkcionalitu určité aplikace

Související články 
 komplement
 dodatek

Externí odkazy